Булянда, Александр Алексеевич
 Булянда, Эдмунд (:pl:Edmund Bulanda; 1882–1951) - польский археолог